

Дженола — місто, штат Міннесота
 Дженола — місто, штат Юта